Andreas Rauscher – ex calciatore austriaco
 Walter Rauscher – storico austriaco